

Беярд — місто, штат Айова
 Беярд — місто, штат Небраска
 Беярд — місто, штат Нью-Мексико
 Беярд — місто, штат Західна Вірджинія

Див. також 
 Байяр ()